

Cinema 
 The Wolf – film del 1914 diretto da Barry O'Neil
 Farkas (titolo inglese The Wolf) – film del 1916 diretto da Kertész Mihály
 The Wolf – film del 1919 diretto da James Young
 The Wolf – cortometraggio del 1926 diretto da Lou Carter
 The Wolf – film del 2015 diretto da Sam Davey

Musica 
 The Wolf  – album di Andrew W.K. del 2003
 The Wolf  – singolo di Dardust del 2016

Televisione 
The Wolf - serie tv cinese del 2020

Pagine correlate 
Wolf